Їнь Сяоянь  — китайська каратистка, срібна призерка Олімпійських ігор 2020 року, чемпіонка Азії та Азійських ігор.

Спортивні досягнення

Примітки

Посилання 
 Їнь Сяоянь  на сайті World Karate Federation.

Китайські каратисти
Китайські срібні олімпійські медалісти
Срібні призери літніх Олімпійських ігор 2020
Каратисти на літніх Олімпійських іграх 2020